Рудко́вский () — фамилия польского происхождения. Известные носители:

Рудковский 
 Рудковский, Александр Григорьевич (1943—1999) — советский и белорусский оперный певец.
 Рудковский, Веслав (1946—2016) — польский боксёр, чемпион Европы 1975 года.
 Рудковский, Виталий Генрихович (род. 1978) — белорусский футболист.
 Рудковский, Егор Алексеевич (род. 1996) — российский футболист, полузащитник «Чертаново».
 Рудковский, Михаил Михайлович (1936—1991) — белорусский советский поэт и переводчик.
 Рудковский, Николай Викторович (род. 1971) — белорусский драматург, режиссёр, радиоведущий, сценарист.
 Рудковский, Сергей Захарьевич (1873—1944) — караимский поэт, писатель, общественный деятель.
 Рудковский, Николай Николаевич (род. 1967) — украинский политик и предприниматель, народный депутат Украины.

Рудковская

См. также 
 Рудковский сельский совет
 Рутковский